FC Košice (celým názvem: Futbalový klub Košice) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v košické městské části Vyšné Opátske. Založen byl v roce 1921 pod názvem ŠK Vyšné Opátske. Svůj současný název nese od roku 2018. Od sezóny 2014/15 působí ve druhé fotbalové lize.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Štadiónu Lokomotívy v Čermeli s kapacitou 10 787 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – ŠK Vyšné Opátske (Športový klub Vyšné Opátske)
 1948 – TJ Sokol Vyšné Opátske (Telovýchovná jednota Sokol Vyšné Opátske)
 2006 – TJ FK Turkon Vyšné Opátske (Telovýchovná jednota FK Turkon Vyšné Opátske)
 2014 – TJ FK Vyšné Opátske (Telovýchovná jednota FK Vyšné Opátske)
 2018 – FC Košice (Futbalový klub Košice)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1973–1976: I. B trieda  – sk. Košická
 1977–1979: I. B trieda  – sk. Košická
 1981–1983: I. A trieda  – sk. Košická
 1983–1984: I. trieda  – sk. Košická
 1992–1993: I. B trieda  – sk. Košicko-gemerská
 1993–1994: 6. liga  – sk. Košicko-gemerská
 1994–1997: 5. liga  – sk. Košicko-gemerská
 2000–2005: 5. liga  – sk. Jihozápad
 2005–2006: 4. liga  – sk. Jih
 2009–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–2018: 3. liga – sk. Východ
 2018–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Fotbal v Košicích
Sportovní kluby v Košicích